Telefon může znamenat:

 Telefon, zařízení pro elektrický přenos hovoru a zvuku na dálku 
 Telefon s místní baterií či MB telefon, starší varianta telefonu, užívaná v armádě a pod.
 Mobilní telefon, pohyblivé zařízení pro bezdrátový přenos hovoru a zvuku
 Smartphone či chytrý telefon, mobilní telefon s dalšími službami, jako je e-mail, internet, navigace GPS, snímání a přenos obrazu a další
 Satelitní telefon, telefon s bezdrátovým přenosem přes satelit
 IP telefon, pevné telefonní zařízení s paketovým přenosem přes ethernet a internetový protokol VoIP
 Domovní telefon, systém pro komunikaci mezi příchozím před vchodovými dveřmi domu a obyvatelem bytu

jiné významy
 Telefon aneb Láska ve třech, opera G. C. Menottiho
 Telefony I, starší počítačová hra